Hestra socken kan syfta på:

 Norra Hestra socken
 Södra Hestra socken